Teacher's Pet est le titre original du film américain de George Seaton, sorti en 1958, Le Chouchou du professeur ;
 Teacher's Pet est le titre original d'un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires intitulé Le Chouchou du prof ;
 Teacher's Pet est le titre original du film américain de Timothy Björklund, sorti en 2004, Scott, le film.